Nell'ambito dei fenomeni di trasporto, con il termine coefficiente di trasferimento si indica una delle seguenti grandezze fisiche:
 Coefficiente di trasferimento di materia
 Coefficiente di trasferimento di calore
 Coefficiente di trasferimento di quantità di moto o sforzo di taglio

Nell'ambito dell'elettrochimica:
 Coefficiente di trasferimento o Coefficiente di trasferimento di carica

Pagine correlate 
 Coefficiente di scambio
 Coefficiente di trasporto